Маку́ха — фамилия, образована от слова макуха (жмых — семена масличных растений после выделения из них жира).

 Макуха, Александр Николаевич (род. 1981) — российский легкоатлет, спринтер.
 Макуха, Владимир Алексеевич (род. 1955) — министр экономики Украины в 2006—2007 гг.
 Макуха, Николай Гаврилович (1925—1944) — Герой Советского Союза.